Stecken bezeichnet:

 grundsätzlich eine Form des Platzierens eines Gegenstands, häufig in andere Gegenstände
 manche Art von stabförmigem Gegenstand
 fachsprachlich den Radwechsel am Auto
 Stecken (Einheit), ein Brennholzmaß
 Stecken (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Stecken (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 die Minderstadt Štoky in Tschechien (auch Stöcken)
 beim Kartenspiel das Ordnen der Karten auf der Kartenhand

Stecken ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Stecken (1915–2011), deutscher Militär und Bundestrainer der Dressurreiter
 Paul Stecken (1916–2016), deutscher Reiter und Pferdesporttrainer

Siehe auch:

 stacken (engl.), Methode der Bildverarbeitung